Літин — селище міського типу, Вінницька область, Літинський район, районний центр
 Літин — село, Волинська область, Турійський район